Шушара:
 Шушара — село в Сербии.
 Шушара — крыса, литературный персонаж книги Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

См. также